Перемо́га (; до 2016 г. Черво́ная Перемо́га) — село, Лебяжский сельский совет, Зачепиловский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322281503. Население по переписи 2001 года составляет 75 (40/35 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Перемога находится в 4-х км от реки Берестовая (правый берег), на расстоянии в 2 км расположено село Кумы (Красноградский район) (железнодорожная станция Кумы), на расстоянии в 5,5 км расположено село Лебяжье (железнодорожная станция Лебяжье), по селу протекает пересыхающий ручей с запрудами.

Происхождение названия 
 переводится как Красная Победа. В 2016 году из названия было убрано слово «Червоная».

История 
 1920 — дата основания.
 2016 — село Червоная Перемога переименовано в Перемога.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Переименованные населённые пункты Украины
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина
Населённые пункты Зачепиловского района
Появились в 1920 году на Украине
1920-е годы в Харьковской области